Ingleby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Ingleby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Ingleby Arncliffe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Ingleby Cross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Ingleby Barwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Ingleby Greenhow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Wicehrabia Ingleby